La mélodie è un film del 2017 diretto da Rachid Hami.

Trama 
Un musicista disoccupato viene ingaggiato da una scuola della banlieue parigina per insegnare a suonare il violino a una classe di adolescenti.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film commedia